Андреа Боаттини (, ) — итальянский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, который с начала своей работы последовательно работал в шести астрономических обсерваториях. С 1977 по 2006 год им было обнаружено 258 астероидов, из которых 29 он обнаружил самостоятельно, а остальные — совместно с другими итальянскими астрономами. Помимо этого, Андреа Боаттини также известен как крупнейший итальянский первооткрыватель комет, который начиная с 2007 года обнаружил 21 комету: 10 короткопериодических и 11 долгопериодических. Кроме того, он — один из трёх астрономов группы CINEOS, которыми обнаружена комета , которую первоначально приняли за астероид, получивший временное обозначение .

Им также был обнаружен астероид , который согласно предварительным расчётам должен был столкнуться с Марсом в январе 2008 года. Правда, эти расчёты не оправдались.

Среди обнаруженных им малых планет есть два астероида, которые получили имена его родителей: (12848) Агостино — в честь отца и (14973) Россирозина — в честь матери Розины Росси Боаттини.

Интерес к изучению астероидов появился у Андреа Боаттини во время учёбы в Болонском университете, который он окончил в 1996 году, защитив диссертацию по околоземным объектам. В дальнейшем он участвует в различных программах и проектах, связанных с поиском и наблюдением околоземных астероидов. Особый интерес для него представляли астероиды группы Атона.

В настоящее время работает в Лаборатории Луны и планет Аризонского университета (США), а также входит в группу астрономов, работающих по проекту Catalina Sky Survey. До этого долгое время работал в Институте космической астрофизики и космофизики (IASF), а также в Национальный институт астрофизики (INAF) Национального исследовательского совета в Риме.

Его именем назван астероид .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 Hunt for space rocks intensifies

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет
Выпускники Болонского университета